Rechtern ist ein Ortsname:
 Rechtern (Barnstorf), Ortsteil der Gemeinde Barnstorf im Landkreis Diepholz, Niedersachsen

Rechtern ist der Familienname folgender Personen:
 Mario Rechtern, österreichischer Musiker
 Ludwig Haller-Rechtern (1904–1986), deutscher Maler und Zeichner

Siehe auch:
 Rechteren